Osoby o tym nazwisku:
 Jan Gumiński – polski wojskowy
 Tadeusz Gumiński – polski działacz społeczny, organizator turystyki
 Wojciech Gumiński – polski piłkarz ręczny
 Władysław Gumiński – polski malarz, litograf i konserwator malarstwa